El nombre Beaufort se puede referir a:

Lugares
 Beaufort (Luxemburgo).
 Mar de Beaufort, parte del Océano Glacial Ártico.

Estados Unidos:
 Beaufort (Carolina del Norte);
 Beaufort (Carolina del Sur);
 Condado de Beaufort (Carolina del Norte);
 Condado de Beaufort (Carolina del Sur);
 Municipio de Beauford.

Francia:
 Beaufort del departamento de Norte;
 Beaufort del departamento de Hérault;
 Beaufort del departamento de Isère;
 Beaufort del departamento de Jura;
 Beaufort del departamento de Alto Garona;
 Beaufort del departamento de Saboya;
 Beaufort-Blavincourt;
 Beaufort-en-Argonne;
 Beaufort-sur-Gervanne;
 Beaufort-en-Vallée;
 Beaufort-en-Santerre.

Personas
 Juan Beaufort (1371-1410), el mayor de los cuatro hijos extramatrimoniales de Juan de Gante, duque de Lancaster, y de Catalina de Roet-Swynford;
 Enrique Beaufort (1401-1418), heredero del título de su padre de conde de Somerset;
 Juan Beaufort (1404-1444), heredó el título de conde de Somerset en 1418, luego elevado a duque de Somerset en 1443;
 Tomás Beaufort (1405-1432), conde de Perche;
 Edmundo Beaufort (1406-1455), creado conde de Dorset en 1441, luego elevado a marqués de Dorset en 1443, sucede a su hermano como duque de Somerset en 1444; 
 Juana Beaufort (1407-1445), casada primero con Jacobo I de Escocia y luego con James Stewart;
 Margarita Beaufort (1408-1421), casada con Tomás de Courtenay, conde de Devon;
 Enrique Beaufort (1436 – 1464), tercer duque de Somerset;
 Margarita Beaufort (1443 - 1509), única hija legítima de Juan Beaufort, duque de Somerset, y de Margarita de Beauchamp. Madre del futuro rey Enrique VII de Inglaterra.

Varios
 Escala de Beaufort, para clasificar los vientos en función de la velocidad;
 Queso Beaufort, de Saboya;
 Bristol Beaufort, un avión torpedero de la Segunda Guerra Mundial.
 Isla Beaufort, isla situada en la Antártida.